Памятник Кириллу Туровскому — памятник гуманисту и просветителю XII века Кириллу Туровскому в городе Гомеле Гомельской области Беларуси

История и описание 
В сквере Кирилла Туровского возле Гомельского областного драматического театра 4 сентября 2004 года был открыт памятник «Златоусту, паче всех воссиявшему нам на Руси» Кириллу Туровскому ко Дню белорусской письменности. Кирилл Туровский — епископ, писатель, философ и проповедник, за красноречие и глубину мысли получил имя «Златоуст». Авторы памятника: скульпторы Лев Николаевич Гумилевский и его сын Сергей Гумилевский, заслуженный архитектор Беларуси — Николай Фёдорович Жлоба .

Фигура Кирилла Туровского, отлитая из бронзы, высотой 3,5 метра, установлена на двухметровый гранитный постамент. В левой руке он держит свиток, на котором текст его молитвы: «О владыко пресвятый, избави господи град сей и страну сею от всякого зла».

На торжественном открытии памятника Кириллу Туровскому приняли участие руководители ряда министерств, области и Гомеля. Владимир Нестерович Дражин — заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель организационного комитета по проведению Дня белорусской письменности в Турове сказал:
Памятники создаются на столетия, и этот памятник — подарок будущим поколениям нашей страны.

Валерий Степанович Селицкий является председателем правления Общества Кирилла Туровского, а также инициатором создания памятника Кирилл Туровскому в городе Гомеле, в своём выступлении подчеркнул:
Мы являемся свидетелями поистине значимого события: здесь, в самом центре нашего прекрасного Гомеля, открывается памятник Кириллу Туровскому — великой личности в истории восточного славянства. Этим знаменательным актом древняя и современная история белорусского народа и государства как бы связывается воедино ещё одной нитью.

Памятник Кириллу Туровскому освятил архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх.

Примечания

Ссылки 
 Памятник Кириллу Туровскому 
 Писатель и проповедник Кирилл Туровский
 «Правда Гомель» — информационный портал газеты «Гомельская праўда». Пою тебе, мой город! 
 Газета «Гомельские ведомости». Занимательный Гомель: сквер Кирилла Туровского 

Здания и сооружения, построенные в 2004 году в Белоруссии
Туровскому, Гомель
2000-е годы в Гомельской области
Скульптуры 2004 года
2004 год в Гомельской области